Dana Winner (Hasselt, 10 februari 1965) is een Vlaamse zangeres.

Biografie 

Onder leiding van Jean Kluger brengt Dana Winner in 1990 een eerste single uit, Op het dak van de wereld. Het is een coverversie van de hit Top of the world van de Carpenters uit 1973. Ook Ver weg van Eden is een coverversie, van Guardian Angel door Masquerade. Het succes komt in 1993 pas echt op gang dankzij haar hit Woordenloos. In 1995 scoort Winner in Nederland haar tot nu toe enige hit in zowel de Nederlandse Top 40 als de Mega Top 50: Westenwind, een cover van One way wind van de Volendamse band The Cats.

In de jaren 90 van de 20e eeuw bouwt Dana verder haar carrière uit. Dat doet ze aanvankelijk hoofdzakelijk in het Nederlands, maar ze wordt ook in het buitenland een veelgevraagde artiest. In Duitsland, Nederland en vooral Zuid-Afrika is ze daarom steeds vaker te gast. Dat resulteerde vanaf het einde van de jaren 90 ook in anderstalige albums. In 2006 werd opnieuw een Nederlandstalig album uitgebracht, het eerste sinds 2000. In datzelfde jaar kreeg ze in Bornem een permanent aandenken langs de SIM-route. Ze won in haar carrière verschillende Gouden Ogen.

In 2016 was Dana een van de deelnemers aan het muziekprogramma Liefde voor muziek op VTM, waarin verschillende artiesten op een Spaans eiland liedjes van elkaar coveren.

In 2019 vierde Dana Winner 30 jaar carrière met een nieuw album '30', de start van een gelijknamige theatertour en een show in de Antwerpse Lotto Arena. In dat jaar was ze 1 van de coaches in The Voice Senior.

Discografie

Albums 

|-
|align="left"|Mijn paradijs||14-11-1994||26-08-1995||54||11||
|-
|align="left"|Regen van geluk||27-10-1995||27-01-1996||28||24||
|-
|align="left"|Waar is het gevoel||27-09-1996||12-10-1996||47||22||
|-
|align="left"|Geef me je droom||27-10-1997||15-11-1997||53||13||
|-
|align="left"|Ergens in mijn hart||22-01-1999||06-02-1999||50||5||
|-
|align="left"|Als je lacht||17-11-2006||25-11-2006||75||1||
|-
|align="left"|Tussen nu en morgen||14-11-2008||22-11-2008||54||2||
|-
|align="left"|Parels uit de Noordzee||08-11-2010||13-11-2010||74||2||
|-
|align="left"|Kerst met Dana Winner||23-11-2011||03-12-2011||73||5|| cd & dvd
|-
|align="left"|Bloom||30-11-2014||08-11-2014||46||1||
|-
|align="left"|Puur||04-03-2016||12-03-2016||24||1||
|-
|align="left"|Eerste liefde||17-11-2017||25-11-2017||56||1||
|-
|align="left"|30||27-09-2019||05-10-2019||57||1|| Verzamelalbum /Livealbum
|}

|-
|align="left"|Regenbogen||1993||-||||||
|-
|align="left"|Mijn paradijs||1994||01-04-1995||6||38||
|-
|align="left"|Regen van geluk||1995||11-11-1995||1(2wk)||34||
|-
|align="left"|Waar is het gevoel||1996||12-10-1996||2||47||
|-
|align="left"|Geef me je droom||1997||08-11-1997||8||23||
|-
|align="left"|Wo ist das Gefühl?||1997||-||||||
|-
|align="left"|In love with you||1998||-||||||
|-
|align="left"|Ergens in mijn hart||1999||30-01-1999||1(3wk)||21||
|-
|align="left"|Mein Weg||1999||-||||||
|-
|align="left"|Het beste van Dana Winner||1999||13-11-1999||5||20|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Yours forever||1999||-||||||
|-
|align="left"|Follow your heart||1999||-||||||
|-
|align="left"|Originele hits||2000||-||||||
|-
|align="left"|Licht en liefde||2000||18-11-2000||11||20||
|-
|align="left"|Rainbows of love||2001||-||||||
|-
|align="left"|Unforgettable||2001||13-10-2001||5||15||
|-
|align="left"|Unforgettable too||2002||23-11-2002||3||12|| Goud
|-
|align="left"|One way wind||2003||-||||||
|-
|align="left"|10 Jaar het allerbeste||2003||04-10-2003||10||28|| Verzamelalbum /  Platina
|-
|align="left"|Märchenland der Gefühle||2003||-||||||
|-
|align="left"|My hart is in Afrika||2004||-||||||
|-
|align="left"|Thank you for the music||2004||-||||||
|-
|align="left"|Beautiful life||2005||01-10-2005||19||17||
|-
|align="left"|Als je lacht||2006||25-12-2006||12||12|| Goud
|-
|align="left"|Platinum collection||2007||21-04-2007||29||9|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Wenn du lachst (Das beste von)||2007||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Tussen nu en morgen||2008||22-11-2008||13||15||
|-
|align="left"|Parels uit de Noordzee||2010||13-11-2010||10||16||
|-
|align="left"|Kerst met Dana Winner||2011||03-12-2011||16||7|| cd & dvd
|-
|align="left"|Best of - 3CD||23-03-2012||07-04-2012||61||49|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Bloom||2014||08-11-2014||31||12||
|-
|align="left"|Puur||2016||12-03-2016||1(2wk)||63|| Goud
|-
|align="left"|Eerste liefde||2017||25-11-2017||10||18||
|-
|align="left"|30||2019||05-10-2019||6||20|| Verzamelalbum /Livealbum
|}

Singles 

|-
|align="left"|Westenwind||1995||22-07-1995||17||5|| Nr. 12 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Hopeloos en verloren||1995||30-09-1995||tip20||-||
|-
|align="left"|Regen van geluk||1995||25-11-1995||tip17||-||
|-
|align="left"|Geef de kinderen de wereld||1996||16-03-1996||tip15||-||
|-
|align="left"|Ik hou van jou||1996||05-10-1996||tip11||-|| Nr. 49 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Ver weg van Eden||1996||-|||||| Nr. 91 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Zwoele zomer||1997||25-05-1997||tip2||-|| Nr. 56 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Als een lied||1997||-|||||| Nr. 91 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Geef me je droom||1998||-|||||| Nr. 86 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Het dorp||2006||-|||||| Nr. 98 in de Single Top 100
|}

|-
|align="left"|Woordenloos||1993||17-04-1993||14||20||
|-
|align="left"|De oude man en de zee||1993||11-09-1993||14||14||
|-
|align="left"|Zeven regenbogen||1993||18-12-1993||9||12||
|-
|align="left"|Het kleine paradijs||1994||09-07-1994||16||10||
|-
|align="left"|Hopeloos en verloren||1994||26-11-1994||12||13|| 
|-
|align="left"|Westenwind||1995||01-04-1995||22||5|| Nr. 22 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Vleugels||1995||08-07-1995||10||10|| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Regen van geluk||1995||23-09-1995||9||13|| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Geef de kinderen de wereld||1995||09-12-1995||6||9|| Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Iedere keer||1996||24-02-1996||30||10|| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Het kleine dorp||1996||13-07-1996||17||6|| Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Ik hou van jou||1996||28-09-1996||7||17|| Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Ver weg van Eden||1996||07-12-1996||23||10|| Nr. 23 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Waar is het gevoel||1997||15-03-1997||42||3||
|-
|align="left"|Zwoele zomer||1997||31-05-1997||14||14|| Nr. 14 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Vroeger bracht je bloemen||1997||06-09-1997||16||8|| met Steve Hofmeyr /Nr. 16 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Als een lied||1997||22-11-1997||tip6||-|| Nr. 10 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Geef me je droom||1998||24-01-1998||tip9||-||
|-
|align="left"|Volg je natuur||1998||09-05-1998||tip16||-||
|-
|align="left"|Ik zing vandaag een lied||1998||21-11-1998||39||8|| Nr. 3 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Alles wat ik doe||1999||23-01-1999||tip12||-|| Nr. 8 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Blijf toch wie je bent||1999||16-10-1999||tip7||-|| Nr. 3 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Kind van mij||1999||25-12-1999||tip12||-|| Nr. 7 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Ik doe het voor jou||2000||14-10-2000||tip12||-|| Nr. 7 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Never never never||2001||08-09-2001||13||11|| met Frank Galan /Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Plaisir d'amour (Can't help falling in love with you)||2002||09-11-2000||tip17||-||
|-
|align="left"|Mijn hart zingt van liefde||2003||19-07-2003||42||3|| Nr. 28 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Iets heeft je zachtjes aangeraakt||2003||11-10-2003||tip12||-||
|-
|align="left"|Sail away||2005||16-04-2005||48||1|| Nr. 29 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Every night||2005||27-08-2005||42||2|| Nr. 29 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Stand van de maan||2005||05-11-2005||35||3|| Nr. 22 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Het dorp||2006||22-07-2006||33||7|| Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Kijk om je heen||2006||04-11-2006||tip15||-|| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Als je alles weet||23-11-2007||01-12-2007||tip12||-|| met André Hazes
|-
|align="left"|Beter van niet||24-10-2008||29-11-2008||46||1|| Nr. 11 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Een lied voor kinderen||2010||13-11-2010||tip16||-|| Nr. 18 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Niemand kan||2012||24-11-2012||tip44||-||
|-
|align="left"|The one||2014||09-08-2014||tip19||-||
|-
|align="left"|Hou vast||2014||27-09-2014||tip38||-|| Nr. 24 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|House of Cards||2014||27-12-2014||tip69||-||
|-
|align="left"|Lief zo lief||2015||01-08-2015||tip17||-|| Nr. 12 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Weer verder gaan (Live)||2016||23-01-2016||6||2|| Uit Liefde voor muziekNr. 1 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Wervelwind (Live)||2016||30-01-2016||tip14||-|| Uit Liefde voor muziekNr. 9 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Een zee vol dromen (Live)||2016||06-02-2016||32||2|| Uit Liefde voor muziekNr. 2 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|One moment in time (Live)||2016||13-02-2016||24||1|| Uit Liefde voor muziek
|-
|align="left"|Beter dan je stoutste droom (Live)||2016||20-02-2016||tip||-|| Uit Liefde voor muziekNr. 31 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Ik laat je nu maar gaan||2016||30-04-2016||tip9||-|| Nr. 6 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Jij bent de zon en ik de maan||2016||23-07-2016||tip3||-|| Nr. 4 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|De man van mijn dromen||2016||08-10-2016||tip20||-|| Nr. 13 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|De liefde wint altijd||2016||26-11-2016||tip27||-|| m.m.v. Herman Van RompuyNr. 16 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Duizend jaar||2017||08-04-2017||tip33||-|| Nr. 13 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Eerste liefde, mooiste liefde||2017||18-11-2017||tip4||-|| Nr. 6 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Dit wonder||2018||17-02-2018||tip4||-|| Nr. 3 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Als je zingt||2018||02-06-2018||tip2||-|| Nr. 6 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Vogelvrij||2018||20-10-2018||tip27||-|| Nr. 11 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Waar jij ook bent||2019||25-05-2019||tip4||-|| Nr. 2 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Mag ik je nog even||2019||14-09-2019||tip12||-|| Nr. 10 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Alles in beweging||2020||11-01-2020||tip8||-|| Nr. 8 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Thank you (Heroes of today)||2020||04-04-2020||tip21||-||
|}

Dvd's

Externe link 
 Officiële website

Vlaams zanger
Pseudoniem